Немецкие подводные лодки
 U-61 (1916)

 U-61 (1939)